Tadini ist der Familienname folgender Personen:

 Arcangelo Tadini (1846–1912), italienischer Priester und Ordensgründer
 Mario Tadini (1905–1983), italienischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Placido Maria Tadini (1759–1847), Kardinal der römisch-katholischen Kirche